Entertainment Software Rating Board – amerykańsko-kanadyjska organizacja, zadaniem której jest ocenianie zawartości i wyznaczanie granic wiekowych dla wydawanych w USA gier komputerowych i wideo
 European Systemic Risk Board – Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego